Belmiro(ou Belmino) da Silveira Lins, primeiro e único barão de Escada ( — Pernambuco, ), foi um político e militar brasileiro, assassinado durante uma campanha política na cidade de Vitória de Santo Antão, Pernambuco, no conflito conhecido como hecatombe de Vitória. À altura era tenente-coronel da Guarda Nacional.

Filho de Henrique Marques Lins, visconde de Utinga, e de Antônia Francisca Veloso da Silveira. Casou-se com Maria de Sousa, com a qual teve duas filhas:

Maria Lins Cavalcanti (1857-1940), casou-se com o 2° Barão de Suassuna, Henrique Marques de Holanda Cavalcanti (1854-1941).

Antônia Lins Correia de Araújo (1858-1941), casou-se com Antônio Francisco Correia de Araújo (1846-1886) um senador do Império, com qual teve oito filhos.

O título faz referência à cidade pernambucana de Escada, d'onde sua família paterna era natural.

Militares do Espírito Santo
Baronatos do Brasil
Oficiais da Guarda Nacional
Políticos brasileiros assassinados